Catford steht für:
 Catford (London), ein Stadtteil im Stadtbezirk London Borough of Lewisham

Catford ist der Familienname folgender Personen:
 John Cunnison Catford, schottischer Phonetiker